Кабесас-Рубьяс () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэльва, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Андевало. Занимает площадь 109 км². Население — 869 человек (на 2010 год). Расстояние — 71 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Cabezas Rubias — Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía
 Página no oficial de Cabezas Rubias

Муниципалитеты Уэльвы